Royals (single), een single uit 2013 van de Nieuw-Zeelandse zangeres Lorde
 Royals (tijdschrift), een maandblad over koninklijk nieuws